José Carvalho kan syfta på bland andra:

* José Carvalho (född 1953), portugisisk friidrottare
 José Alberto Seabra Carvalho (född 1952), portugisisk konsthistoriker
 José Cândido Carvalho (1914–1989),   brasiliansk skribent
 José Cândido de Melo Carvalho (1914–1994), brasiliansk entomolog
 José G. Herculano de Carvalho (1924–2001), portugisisk språkforskare
 José Murilo de Carvalho (född 1939), brasiliansk statsvetare och historiker
 José Ornelas Carvalho (född 1954), portugisisk biskop
 José da Silva Carvalho (1782–1856), portugisisk statsman